Die Abkürzung MPD steht für:
 Magnetoplasmadynamischer Antrieb, ein Antriebsmechanismus für Weltraumfahrzeuge
 Music Player Daemon, ein Musikabspielprogramm
 Myeloproliferative Disease, frühere Abkürzung für eine Gruppe von chronischen Erkrankungen der blutbildenden Zellen des Knochenmarks (oft auch: CMPD für chronic myeloproliferative diseases)
 Movimiento Popular Democrático, kommunistische Partei in Ecuador
 Movimento para a Democracia (Kap Verde), bürgerlich-demokratische Partei in Kap Verde
 Managed Pressure Drilling, Verfahren der Ölbohrindustrie, um den Druck am Ende des Bohrlochs zu optimieren
 2-Methyl-2,4-pentandiol, ein populäres Fällungsmittel das zur Kristallisation von biologischen Makromolekülen benutzt wird
 Multiple Product Dispenser, Zapfsäule mit mehreren Sorten (Qualitäten)
 Multithreaded, Parallel, and Distributed; siehe MPD (Programmiersprache)
 Multi-link PPP daemon für FreeBSD basierend auf netgraph
 Mikroprozessor PulsDekodierung in der Funktechnik
 Mobile Prefix Discovery in der Netzwerktechnik
 Media Presentation Description eine Manifest-Datei in der Netzwerk-Informatik

Abkürzung